Байгильдинский сельсове́т  — административно-территориальная единица и сельское поселение (тип муниципального образования) в Башкортостане.

 Байгильдинский сельсовет — в Нуримановском районе.
 Байгильдинский сельсовет — упразднён в 2008 году в составе Дюртюлинского района.